Jorma Peltonen, finski hokejist, * 11. januar 1944, Messukylä, Finska, † 30. april 2010, Tampere, Finska.

Peltonen je v finski ligi večino kariere igral za klub Ilves Tampere, skupno trinajst zaporednih sezon, v katerih je osvojil dva naslova finskega državnega prvaka, v sezonah 1965/66 in 1971/72. Ob koncu kariere je igral tudi za klube EV Zug v švicarski ligi, HC Val Pusteria Wolves v italijanski ligi ter Jokerit Helsinki in Lukko Rauma v finski ligi. V sezonah 1965/66, 1967/68, 1968/69, 1969/70 in 1971/72 je bil najboljši po točkah v finski ligi, v sezoni 1965/66 tudi najboljši strelec, v sezonah 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70 in 1971/72 najboljši podajalec, v sezonah 1965/66 in 1968/69 pa je bil izbran v idealno postavo finske lige. 

Za finsko reprezentanco je nastopil na treh olimpijskih igrah, kjer je osvojil šesto in dvakrat peto mesto, ter šestih svetovnih prvenstvih. Za reprezentanco je odigral 188 tekem, dosegel pa 43 golov in 60 podaj.

Leta 1988 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih. V klubu Ilves Tampere so upokojili njegov dres s številko 16.

Statistika kariere

|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 62/63
|
| 18
| 7
| 4
| 11
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 63/64
|
| 18
| 14
| 14
| 28
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 64
|
| 8
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 64/65
|
| 5
| 1
| 5
| 6
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 65/66
|
| 20
| 28
| 11
| 39
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 66
|
| 7
| 2
| 2
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 66/67
|
| 20
| 11
| 20
| 31
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 67
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 67/68
|
| 20
| 18
| 20
| 38
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 68
|
| 8
| 2
| 3
| 5
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 68/69
|
| 22
| 23
| 35
| 58
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 69
|
| 10
| 3
| 4
| 7
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 69/70
|
| 21
| 18
| 41
| 59
|
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 10
| 3
| 3
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 70/71
|
| 31
| 21
| 18
| 39
|
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 71/72
|
| 31
| 28
| 35
| 63
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 72
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 72/73
|
| 36
| 19
| 24
| 43
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 73/74
|
| 35
| 26
| 27
| 53
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 9
| 1
| 5
| 6
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 74/75
|
| 36
| 21
| 27
| 48
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 75
|
| 10
| 0
| 1
| 1
| -1
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Zug
| Švicarska 2. liga
| 75/76
|
| 28
| 35
| 53
| 88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Zug
| Švicarska liga
| 76/77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Val Pusteria Wolves
| Italijanska liga
| 77/78
|
| 32
| 36
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 80/81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 81/82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 443
| bgcolor="#7FFF00" | 319
| bgcolor="#7FFF00" | 355
| bgcolor="#7FFF00" | 674
| bgcolor="#7FFF00" | -1
| bgcolor="#7FFF00" | 214
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam finskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Finski hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1964
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1968
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Finski hokejski reprezentanti
Hokejisti Ilves Tampere
Hokejisti EV Zug
Hokejisti HC Val Pusteria Wolves
Hokejisti Jokerit Helsinki
Hokejisti Lukko Rauma
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih
Hokejisti z upokojenimi številkami